Мисаки Дои — победительница соревнований.

Посев 

  Аюми Морита (Полуфинал, отказ)
  Мирьяна Лучич (Полуфинал)
  Дзюнри Намигата ''(Финал)
  Мисаки Дои (Титул)

<li>  Катрин Вёрле (Четвертьфинал)
<li>  Чагла Бююкакчай (Первый раунд)
<li>  Ноппаван Летчивакан (Четвертьфинал)
<li>  Рёко Фуда (Первый раунд)

Основной турнир

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Ссылки 
 

Dunlop World Challenge 2010